Neptun je název značící různé pojmy: 

 Neptun (planeta) – planeta sluneční soustavy
 Neptun (mytologie) – římský bůh vod a moře, ztotožněný s řeckým Poseidónem
 Neptun (střela) – ukrajinská protilodní střela
 Neptun (radar) – německé radary z období 2. světové války
 Akce Neptun – dezinformační operace Státní bezpečnosti
 operace Neptun – kódový název operace při vylodění Spojenců 6. června 1944 v bitvě o Normandii

 Neptunova dcera (Neptun's' daughter) – němý fantasy film (1914), režisér Herbert Brenon, USA

Související články 
 Neptune
 Neptunie – vodní rostlina
 Neptunium – chemický prvek
 Neptunismus – geologická teorie o vzniku všech hornin z mořských usazenin, z 18. století
 Nettuno – italské město

Externí odkazy